La corona radiata signifie la couronne rayonnante, ce terme peut désigner :

 En biologie du développement, la corona radiata est l'ensemble des cellules folliculaires ;
 En neurosciences, la corona radiata (ou la couronne rayonnante) est l'une des zones différenciées de la substance blanche du cerveau ;
 Pour l'album du groupe Nine Inch Nails (sorti en 2008), voir The Slip.

Homonymie